Rathmines är en del av en befolkad plats i republiken Irland.   Den ligger i provinsen Leinster, i den östra delen av landet, i huvudstaden Dublin. Rathmines ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Rathmines är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. En vik av havet är nära Rathmines österut. Den högsta punkten i närheten är Two Rock Mountain,  meter över havet,  km söder om Rathmines. Runt Rathmines är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Dublin,  km nordost om Rathmines. Runt Rathmines är det i huvudsak tätbebyggt. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Del av en befolkad plats
Orter i Dublin City